Christabel steht für:

 Christabel (Gedicht), ein Gedicht von Samuel Taylor Coleridge
 Christabel (Vorname), weiblicher Vorname
 Lake Christabel, See in Neuseeland
 (2695) Christabel, Asteroid des mittleren Hauptgürtels